Türkiye 1. Ligi 1967/68 was het tiende seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK werd voor de vijfde keer in de historie landskampioen. De club won hiermee de helft van alle georganiseerde Süper Lig-competities tot nu toe. De club uit Istanboel won hiernaast ook de Turkse Beker, de eerste zogeheten dubbel.

Ook dit seizoen bestond de Süper Lig uit 17 clubs: net als Karşıyaka SK een jaar eerder werd nu Şekerspor op grond van een rechterlijke beslissing (zie de toelichting bij seizoen 1965/66 tot de competitie toegelaten. De club presteerde nietr eens onaardig door op doelsaldo in de hoogste divisie te blijven; de andere nieuwkomers, Bursaspor en Mersin İdman Yurdu SK deden het aanzienlijk beter met een zesde resp. tiende plaats in hun debuutseizoen.

Fevzi Zemzem van Göztepe SK werd met zijn 19 doelpunten topscorer van de competitie.

Kaart

Eindstand 1967/68

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1967/68

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Mersin İdman Yurdu SK (kampioen 1. Lig 1966/67)
 Bursaspor (vice-kampioen 1. Lig 1966/67)
 Şekerspor (rechterlijke beslissing)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 İstanbulspor (nummer 15 Süper Lig 1966/67)
 İzmirspor (nummer 16 Süper Lig 1966/67)
 Karşıyaka SK (nummer 17 Süper Lig 1966/67)

Topscorers 1967/68

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1967/68